Thornborough – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Thornborough – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)